Das Virginia Slims of California 1986 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 24. Februar bis zum 2. März 1986 statt. Die US-Amerikanerin Chris Evert-Lloyd holte sich zum dritten und letzten Mal den Titel bei der Indoor-Veranstaltung. Im Doppel konnte das tschechoslowakisch-australische Duo Hana Mandlíková/ Wendy Turnbull seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. 1987 fand das Turnier ausnahmsweise in San Francisco statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Oakland